

Patronymes 
Sheldon est un prénom masculin anglais et un patronyme porté notamment par :
 Alexander Sheldon (1766-1836) médecin et homme politique américain ;
 Barbara Sheldon  (1912-2007), actrice américaine ;
 Chris Sheldon (1962-), producteur anglais ;
 Dominique Sheldon (1757-1801), général de division anglais au service de la France.
 Donald Sheldon (1921-1975), aviateur américain, pilote de brousse ;
 Edward Brewster (Ned) Sheldon (1886-1946), dramaturge américain ;
 Gene Sheldon (1908-1982), acteur comique américain ;
 George Sheldon, joueur de tennis américain ;
 George L. Sheldon (1870-1960), homme politique républicain américain ;
 Gilbert Sheldon (1598-1677), ecclésiastique britannique ;
 Jack Sheldon (1931-2019), trompettiste et chanteur de jazz américain ;
 John Sheldon (1946-), pilote automobile britannique ;
 Joseph Harold Sheldon (1920-1964), médecin anglais qui a décrit le syndrome de Freeman-Sheldon en 1938 ;
 Lewis Sheldon (1874-1960), athlète américain ;
 Richard Sheldon (1878-1935), athlète américain ;
 Sammy Sheldon, chef costumière britannique pour le cinéma ;
 Sidney Sheldon (1917-2007), romancier, scénariste, producteur, réalisateur et acteur américain ;
 Walter J. Sheldon (1917-1996), écrivain américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 William Sheldon (1898-1977), psychologue américain.

Toponymes

Australie 
 Sheldon, ville du Queensland ;

États-Unis 
 Sheldon, ville des comtés d'O'Brien et de Sioux dans l’État de l'Iowa ;
 Sheldon, ville dans l'Illinois ;
 Sheldon, ville dans le Minnesota ;
 Sheldon, ville dans le Missouri ;
 Sheldon, ville dans l'État de New York ;
 Sheldon, ville dans le Dakota du Nord ;
 Sheldon, ville en Caroline du Sud ;
 Sheldon, ville dans le Texas ;
 Sheldon, village du comté de Franklin, dans l’État du Vermont ;
 Sheldon, ville dans le comté de Monroe, dans le Wisconsin ;
 Sheldon, ville dans le comté de Rusk, dans le Wisconsin.

Royaume-Uni 
 Sheldon, village anglais situé dans le Derbyshire.

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais